Fray ist unter anderem die spanische Bezeichnung für „Ordensbruder“
und steht für:

 Fray (Film), US-amerikanisches Filmdrama (2012)
 The Fray, US-amerikanische Alternative-Rock-Band aus Denver

Fray ist der Familienname folgender Personen:
 David Fray (* 1981), französischer Pianist
 Jomo Fray, US-amerikanischer Kameramann
 Michael Fray (1947–2019), jamaikanischer Sprinter